Ел Пекењито има више значења:

 Ел Пекењито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пекењито (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику